Santa Vitória kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Vitória (ort), Minas Gerais, 
 Santa Vitória (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Santa Vitória (freguesia), Beja, Beja, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar